Hilton kan som auktorsförkortning betyda:

 Douglas J. Hilton
 Eric J. Hilton
 William Atwood Hilton

Robotskapade auktorsförkortningar